Brzeziny, comune del voivodato di Łódź
 Brzeziny, comune del voivodato della Grande Polonia
 Brzeziny, comune rurale del voivodato di Łódź